Casimir II van Polen (1138-1194), groothertog van Polen (1177-1194) en hertog van Mazovië (1186-1194)
 Casimir II van Pommeren (+1219), hertog van Pommeren-Demmin (1187-1219)
 Casimir II van Łęczyca (+1294), hertog van Łęczyca (1275-1294)
 Casimir II van Mazovië (+1442), hertog van Mazovië-Bełz (1426-1442)
 Casimir II van Zator (+1490), hertog van Zator (1465-1490)
 Casimir II van Teschen (1448-1528), hertog van Teschen (1477-1528)